Новохарьковка — название населённых пунктов в России:

 Новохарьковка — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Новохарьковка — слобода в Ольховатском районе Воронежской области.

См. также 
 Харьковка